Dementia ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Mayhem (Teil 1–3) und Sin City (Teil 4 und 5).

Von 2004 bis 2007 wurden fünf Teile der Serie gedreht, Regie führte Jim Powers. 2007 wurde die Serie mit dem AVN Award als Best Continuing Video Series ausgezeichnet.

Darsteller 
 Dementia 1 (2004): Aurora Snow, Daphne Rosen, Gia Paloma, Hannah Harper, Katja Kassin, Vanessa Lane
 Dementia 2 (2004): Ariana Jollee, Hannah Harper, Missy Monroe, Riley Brooks, Sophia Ferrari
 Dementia 3 (2005): Allie Sin, Barbara Summer, Hillary Scott, Rita Faltoyano, Sandra Romain, Sierra Sinn, Taryn Thomas
 Dementia 4 (2006): Anette Schwarz, Brooke Haven, Gia Paloma, Hannah Harper, Sasha Knox, Taryn Thomas
 Dementia 5 (2007): Angelina Valentine, Brooke Scott, Dana DeArmond, Diana Doll, Gabriela Rossi, Misty Stone, Starla Sterling, Tory Lane

Auszeichnungen 
 2007: AVN Award – Best Continuing Video Series

Weblinks 
 Dementia in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film